Aprónép (1981–1982) The Minikins, kanadai-német filmsorozat
 Aprónép (2006–2012) Minuscule, francia animációs sorozat